Christian Vater kan syfta på:

* Christian Vater (1651–1732), tysk medicinare
 Christian Vater (1679–1756), tysk orgelbyggare